Gnies bezeichnet Ortsnamen:

 Gnies (Ralswiek), Ortsteil der Gemeinde Ralswiek, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Gnies (Gemeinde Sinabelkirchen), Katastralgemeinde von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Knies
 Knieß